Tófuöxl är en kulle i republiken Island. Den ligger i regionen Norðurland eystra,  km nordost om huvudstaden Reykjavík. Toppen på Tófuöxl är  meter över havet.

Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Norðurland eystra